Copocentra är ett släkte av fjärilar. Copocentra ingår i familjen signalmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Signalmalar
Copocentra